Kelurahan Kauman kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,57, long 110,83), 
 Kelurahan Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,97, long 110,42), 
 Kelurahan Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,98, long 112,63), 
 Kelurahan Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,89, long 109,67), 
 Kelurahan Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,91, long 109,72), 
 Kelurahan Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,87, long 111,45), 
 Kelurahan Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,59, long 110,66), 
 Kelurahan Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,60, long 111,90), 
 Kelurahan Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,53, long 112,55), 
 Kelurahan Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,59, long 112,78), 
 Kelurahan Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,46, long 112,43), 
 Kelurahan Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,08, long 112,07), 
 Kelurahan Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,09, long 112,16), 

Robotskapade Indonesienförgreningar